Фещу́к — украинская фамилия. Известные носители:

 Фещук, Максим Игоревич (род. 1985) — украинский футболист, нападающий.
 Фещук, Павел Филиппович (1910—1971) — украинский советский деятель, Герой Социалистического Труда.